De Nederlandse Provinciewet
 De Belgische Provinciewet van 30 april 1836, grotendeels vervangen door het Provinciedecreet wat betreft de Vlaamse provincies
 Provinciewet (Canada), een provinciale wet in Canada (een wet van een bepaalde provincie, bv. door de Wetgevende vergadering van Ontario)